Това е списъкът с епизоди на сериала „Наричана още“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезон 1: 2001 – 2002

Сезон 2: 2002-2003

Сезон 3: 2003-2004

Сезон 4: 2005

Сезон 5: 2005-2006 

Наричана още